Osoby:
 Lehel (węg. Lél) – wódz węgierski
 Peter Lehel – niemiecki saksofonista
 Tom Lehel – niemiecki aktor

Inne:
 Lehel – węgierskie imię
 Lehel – stacja metra w Monachium

Zobacz też 
 Altstadt-Lehel – okręg administracyjny Monachium